Sand är ett efternamn som bärs av bland andra:

 Adina Sand (1880–1976), svensk konstnär och teckningslärare
 Arne Sand (1927–1963), svensk författare
 Ebbe Sand (född 1972), dansk fotbollsspelare
 Elisabet Sand (född 1953), norsk skådespelare
 Erik Sand (1909–1997), svensk skulptör
 George Sand (1804–1876), pseudonym för författaren Aurore Dudevant
 Ida Sand (född 1977), svensk musiker
 Knud Aage Buchtrup Sand (1887–1968), dansk läkare
 Lennart Sand (född 1946), svensk konstnär
 Loui Sand (född 1992), svensk handbollsspelare
 Marianne Sand Näslund (född 1977), norsk skådespelare
 Martha Sand (1927–2013), svensk översättare och författare
 Vebjørn Sand (född 1966), norsk konstnär

Se även 
 Sänd 

Svenska efternamn
Norska efternamn 
Danska efternamn